Харьковское — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Харьковское — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Харьковское — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Харьковское — село в Шелковском районе Чечни.

Украина 
 Харьковское — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.

Озёра 
 Харьковское — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана

См. также 
 Харьковское — электродепо Киевского метрополитена, обслуживает Сырецко-Печерскую линию.
 Харьковское сельское поселение
 Харьковская
 Харьковский
 Харьков (значения)
 Харьково
 Харьковка